

Sigle 
 Dutch Polymer Institute – istituto pubblico-privato di ricerca nell'ambito dei polimeri
 Department of Public Information – Dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite
 Deep packet inspection
 Diagnosi pre-impianto – biopsia dell'embrione in medicina riproduttiva
 Dispositivi di protezione individuale – dispositivi di impiego individuale atti a contenere e ridurre eventuali rischi sul lavoro
 Punti per pollice (dots per inch)
 Difenileneiodonio cloruro – flavoproteina, inibitore generale dell'NAD(P)H ossidasi
 Day post-inoculation – giorni trascorsi dopo l'inoculazione di patogeni su piante sane
 Dry powder inhaler – strumento per la somministrazione polmonare di farmaci in polvere
 Documento Preliminare di Indirizzo

Altri progetti